Marcos Aníbal Sánchez Mullins (n. 1989), calciatore panamense 
 Marcos Sánchez Carmona detto Bambi (1924-2005), cestista cileno